Степан Веребрюсов:
 Веребрюсов, Степан Александрович (1912—1945) — советский полярный лётчик.
 Веребрюсов, Степан Иванович (1819—1884) — русский археолог и музеевед.